Хасанов Рустам Батырбиевич (р. 22 июня 1993 год; Россия, Карачаево-Черкесская Республика город Карачаевск). Профессиональный боец из России выступающий в тяжелой весовой категории, в смешанном стиле единоборств.

Принял участие в нескольких турнирах М-1 Global, а так же под эгидой WPFL, где завоевал титулы Чемпиона Мира в лёгком и тяжёлом весах .

Благодаря 13-ти победам из 16-ти в Профессиональных поединках, Рустам занимает лидирующие позиции рейтинга Fight Matrix.

Проведённые бои

Примечания 

 http://www.fightmatrix.com/fighter-profile/Rustam+Khasanov/118038/
 https://stavropolye.tv/news/114844
 https://www.instagram.com/khas_rus/
 https://m.sherdog.com/fighter/Rustam-Khasanov-139403

Ссылки 
 https://www.instagram.com/khas_rus/

Бойцы смешанных единоборств России